Personen (achternaam)
 Alexis Guérin (1992) - Franse wielrenner
 Pierre-Narcisse Guérin (1774-1833) - Franse kunstschilder
Vincent Guérin (1965) - Franse voetballer

Personen (voornaam) 
Guarinus (heilige), ook Guérin was een Zwitsers bisschop

Geografie
Gournay-le-Guérin, een gemeente in het Franse departement Eure (regio Normandie)
Guérin, een gemeente in het Franse departement Lot-et-Garonne (regio Aquitanië)

Zie ook 
 Guarinus, doorverwijspagina